Il singolare del torneo di tennis Espinho Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Tommy Robredo 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Galo Blanco (semifinali)
 David Sánchez (semifinali)
 Germán Puentes (quarti di finale)
 Tommy Robredo (finale)

 José Acasuso (quarti di finale)
 Markus Hipfl (quarti di finale)
 Félix Mantilla (Campione)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 2001